O nome Charles Douglas-Home pode se referir a:
 Charles Douglas-Home, 12.º Conde de Home (1834-1918)  
 Charles Douglas-Home, 13.º Conde de Home (1873-1951), pai do ex-primeiro-ministro Alec Douglas-Home. 
 Charles Douglas-Home (jornalista) (1937–1985), editor do Times e sobrinho do ex-primeiro-ministro Alec Douglas-Home.

Desambiguação